Акумал Беач Ресортс има више значења:

 Акумал Беач Ресортс (Солидаридад), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Акумал Беач Ресортс (Тулум), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику